Pułki artylerii noszące numer „3”:

Wojska Polskiego
 3 Pułk Artylerii Wałowej w Krakowie (I–III 1919) → 2 Pułk Artylerii Górskiej (III–V 1919) → 6 Pułk Artylerii Polowej
 3 Pułk Artylerii Konnej (1921)
 3 Karpacki Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Lekkiej (1942-1947)
 3 Karpacki Pułk Artylerii Przeciwpancernej (1942-1947)
 3 Kołobrzeski Pułk Artylerii (1983-1988) → 3 Ośrodek Materiałowo-Techniczny
 3 Pułk Rakiet im. Króla Stefana Batorego (1993-2001)

Reichswehry i Wehrmachtu
 3 Pułk Artylerii (1921-1945)

Austro-węgierskie:
 Pułk Artylerii Dywizyjnej Nr 3 (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 3 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 5 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 5 (1918)
 Pułk Artylerii Dywizyjnej Nr 42 (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 42 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 3 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 3 (1918)

Zobacz też 
 Pułki artylerii lekkiej (polowej) noszące numer „3”
 Pułki artylerii ciężkiej noszące numer „3”